O Campeonato Nacional de Futebol Feminino de 2007/2008, foi a 23ª edição do maior escalão de Futebol Feminino de Portugal.

Campeonato

Calendário 1ª Fase

1ª Fase (De 09/09/2007 a 16/12/2007)

Calendário 2ª Fase

2ª Fase (De 06/01/2008 a 25/05/2008

 Todos os Campeonatos - http://www.zerozero.pt/competicao.php?id_comp=143&op=palmares